Heringer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Heringer (* 1977), deutsche Architektin
 Clemens Heringer (* 1982), deutscher Eishockeyspieler
 Ezechias Paulo Heringer (1905–1987), brasilianischer Agraringenieur und Umweltschützer
 Hans Jürgen Heringer (* 1939), deutscher Universitätsprofessor im Bereich der Germanistik

Siehe auch:
 Hering
 Heringen